Пэтч () — английская фамилия.

Известные носители 
 Пэтч, Александер (1889—1945) — генерал армии США времён Второй мировой войны.
 Пэтч, Гарри (1898—2009) — британский долгожитель, последний ветеран Первой мировой войны, проживавший в Великобритании.
 Пэтч, Сэм (1799—1829) — американский прыгун в воду, известный как The Yankee Leaper.
 Пэтч, Тим — настоящее имя австралийского скандального художника, известного как Прикассо.

См. также 
 Адамс, Пэтч (род. 1945) — американский врач, писатель, общественный деятель, основатель «Gesundheit! Institute».